La neige était sale est un roman de Georges Simenon publié en 1948. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations dont :
 La neige était sale (1950), pièce de théâtre de Frédéric Dard ;
 La neige était sale (1953), film de Luis Saslavsky.